Беньковская () — польская фамилия. Известные носители:

 Беньковская, Данута (1920—1992) — польская писательница, автор произведений для детей и юношества, эссеистка, переводчик румынской литературы.
 Беньковская, Данута Ирена (1927—1974) — польская писательница, поэтесса, историк литературы, фольклорист.